Шауляйски окръг (; ; ) е окръг в Северна Литва. Заема площ от 8540 км2. Административен център е град Шауляй.

География 
Окръгът е част от етнографските области Жемайтия и Аукщайтия. На север граничи с Латвия, на изток с Паневежки окръг, на запад с Телшайски окръг, на юг с Каунаски окръг и на югозапад с Таурагски окръг.

Административно деление 
Окръгът е разделен на 7 общини.

Градска община:
 Шауляй
Районни общини:
 Община Акмене
 Община Йонишкис
 Община Келме
 Община Пакруойис
 Община Радвилишкис
 Община Шауляй

Население 
Населението на окръга възлиза на 360, 755 души (2004). Гъстотата е 42,2 души/км2.

Етнически състав

Преброявяне на населението през 2001 г. 
Етнически състав според преброяването на населението през 2001 година:

Преброявяне на населението през 2011 г. 
Етнически състав според преброяването на населението през 2011 година:

Фотогалерия

Източници 

Окръзи в Литва